Il doppio del torneo di tennis Birmingham Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Kilderry e Peter Tramacchi che hanno battuto in finale Lee Pearson e Grant Silcock 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (quarti di finale)
 Jonathan Stark /  Jack Waite (primo turno)

 Mike Bryan /  Bob Bryan (primo turno)
 Paul Kilderry /  Peter Tramacchi (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2000